Die Mercedes-Benz Cup 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juli 2004 in Los Angeles stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Umag die Croatia Open und in Kitzbühel die Generali Open statt. Das Turnier in Kitzbühel gehörte zur International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Umag Teil der niedriger dotierten International Series waren.

Titelverteidiger im Einzel war der Südafrikaner Wayne Ferreira, der in diesem Jahr in der ersten Runde an Paradorn Srichaphan scheiterte. Als letzter verbliebener Gesetzter schied Mardy Fish im Viertelfinale aus, sodass sich mit Tommy Haas und Nicolas Kiefer im Finale zwei Ungesetzte gegenüberstanden. Ersterer gewann den Titel in zwei Sätzen; zuvor hatte er nur im Match gegen Andre Agassi einen Satz abgeben müssen. Er gewann den zweiten Titel der laufenden Saison und seinen siebten Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jan-Michael Gambill und Travis Parrott, traten nicht erneut zusammen an; nur Parrott spielte mit und schied mit Robby Ginepri in der ersten Runde aus. Wie schon 2001 gewannen die an eins gesetzten Brüder Bob und Mike Bryan. Sie besiegten im Finale die Setzlistenzweiten Wayne Arthurs und Paul Hanley. Damit gewannen sie ihren 19. gemeinsamen Titel. Davon gewann Bob alle mit seinem Bruder Bob, während Mike noch zwei Titel mit anderen Partnern gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Los Angeles